Juan Manuel kan syfta på:

 Don Juan Manuel, spansk politiker och författar
 Juan Manuel, San Luis Potosí, ort i Mexiko